Moldau heißen folgende geographischen Objekte:

 Moldau (Fluss), , Nebenfluss der Elbe in Tschechien
 Moldau, Fluss in Rumänien, siehe Moldova (Fluss), namensgebend für
 Moldau (Region), , Gebiet im Nordosten Rumäniens
 Republik Moldau, , Staat in Südosteuropa

Orte:
 Moldava nad Bodvou, deutsch Moldau an der Bodwa, Stadt im Košický kraj, Slowakei
 Moldava, deutsch Moldau, Gemeinde im Ústecký kraj, Tschechien

historisch:
 Fürstentum Moldau, historischer Staat (1359–1861)
 Moldauische Autonome Sozialistische Sowjetrepublik (1924–1940)
 Moldauische Sozialistische Sowjetrepublik (1940–1991)

Moldau ist der Familienname folgender Personen:
 Janosch Moldau (* 1974), deutscher Musiker und Songschreiber

Die Moldau steht für:
 Die Moldau, sinfonische Dichtung von Bedřich Smetana (1874)

Siehe auch:
 An der Moldau